Rosencrantz – personaggio della tragedia Amleto di William Shakespeare
 Claudia Rosencrantz – giornalista britannica
 Fredrik Rosencrantz – cavaliere svedese
 Hans Rosencrantz – aviatore tedesco

Pagine correlate 
 Rosenkranz
 Rosenkrantz